

Pessoas
João Figueiredo (João Batista de Oliveira Figueiredo), último presidente brasileiro do Regime Militar (1979-1985)
João António de Figueiredo, militar e político português.
João de Figueiredo Borges, cantor e músico luso do século XVII.
João Augusto Figueiredo de Oliveira, advogado e escritor brasileiro.
João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, político brasileiro do séc. XIX, primeiro governador da então Província do Amazonas.
João de Figueiredo Pereira de Barros, nobre brasileiro, primeiro e único barão de Fonseca.
João Baptista Leopoldo Figueiredo, economista brasileiro, presidiu o Banco do Brasil.

Lugares 
Aeroporto Municipal Presidente João Figueiredo, no estado brasileiro de Mato Grosso.
Presidente Figueiredo, município brasileiro do estado do Amazonas.

Desambiguações de antropônimos